Глеб Витальевич Гурбан (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Минск».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Минск». Выступал за различные юношеские команды клуба. С 2018 года начал выступать за дубль команды в первенстве дублёров. В 2018 году принимал участие в Юношеской лиге УЕФА. Дебютировал в турнире 3 октября в первом матче первого раунда пути национальных чемпионов против венгерского клуба «Иллеш Академия».

С 2019 года стал привлекаться к тренировкам и иногда попадать в заявку основной команды на матчи чемпионата Белоруссии. 14 сентября сыграл первый матч в составе «Минска» в Высшей лиге. В гостевом матче против «Динамо-Брест» Гурбан появился на поле 90-й минуте, заменив Андрея Шемрука.

16 июля 2020 года на правах аренды до конца сезона Гурбан перешёл в «Смолевичи». Спустя два дня дебютировал в стартовом составе новой команды в игре с «Витебском» и на 73-й минуте был заменён на Никиту Демченко.

31 марта 2022 года вернулся в «Минск». Первый матч сыграл 9 апреля 2022 года в матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ». В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока действия контракта. 

В январе 2023 года продлил контракт с «Минском». Первый матч сыграл 17 марта 2023 года против мозырской «Славии».

Карьера в сборных 
Выступал за юношескую сборную Белоруссии. Дебютировал в её составе 27 марта 2019 года в товарищеском матче с Литвой. В октябре принимал участие в отборочном раунде к юношескому чемпионату Европы.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Смолевичи»